Теорема Александрова о выпуклой функции — классическая теорема в теории функции вещественной переменной. 
Теорема Александрова о развёртке — теорема о существовании и единственности замкнутого выпуклого многогранника с данной развёрткой.
Теорема монотонности Александрова — обобщение теоремы Минковского о многогранниках.